Les Princes de la ville est le titre de plusieurs œuvres :

 Les Princes de la ville (), film américain de Taylor Hackford sorti en 1993 ;
 Les Princes de la ville, album du 113 sorti le .